Хью Фе́ргюсон (, 2 марта 1898, Глазго — 9 января 1930, Данди), более известный как Хью́и Фе́ргюсон () — шотландский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал, в частности, за клубы «Мотеруэлл» и «Кардифф Сити». Обладатель Кубка Англии. Обладатель Суперкубка Англии по футболу.

Игровая карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1916 году выступлениями за команду клуба «Мотеруэлл», в которой провёл девять сезонов, приняв участие в 288 матчах чемпионата и забил 284 гола. Большинство времени, проведённого в составе «Мотеруэлла», был основным игроком атакующего звена команды. В составе «Мотеруэлла» был одним из главных бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,99 гола за игру первенства.

Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Кардифф Сити», к составу которого присоединился в 1925 году. Сыграл за валлийский клуб следующие четыре сезона своей игровой карьеры. Играя в составе «Кардифф Сити» также выходил на поле в основном составе команды. В новом клубе был среди лучших голеадоров, отличаясь забитым голом в среднем как минимум в каждых двух из трёх игр чемпионата. За это время завоевал титул обладателя Кубка Англии, становился обладателем Суперкубка Англии по футболу.

Последним местом футбольной карьеры был клуб «Данди», за команду которого выступал на протяжении 1929—1930 годов.

Умер 9 января 1930 года на 32-м году жизни в городе Данди. Игрок, который тогда определённое время страдал от депрессии, совершил самоубийство, отравившись газом после одной из тренировок.

Титулы и достижения 
 Обладатель Кубка Англии: 1926/1927
 Обладатель Суперкубка Англии: 1927
 Лучший бомбардир в истории «Мотеруэлла»: 309 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статья об игроке на the Scotsman 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Данди»
Самоубийцы